czaple – podrodzina ptaków z rodziny czaplowatych

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 10 podstawowych

 Czaple – przysiółek wsi Lubiel w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Wąsosz
 Czaple – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Pielgrzymka 
 Czaple – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świecie 
 Czaple – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Płużnica 
 Czaple – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski 
 Czaple – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel 
 Czaple – część wsi Lubomierz w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Czaple – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica 
 Czaple – przysiółek wsi Zakrzewo w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów
 Czaple – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Czaple – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo 
 Czaple – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk 
 Czaple – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Świeszyno

Miejscowości poza Polską 
 Czaple – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Czaple – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie starosamborskim

Zobacz też 
 Czaple Górne, Czaple Małe, Czaple Wielkie, Czaple-Andrelewicze, Czaple-Kolonia, Stare Czaple, Nowe Czaple